

Patronyme 

 Camille Rabaud (1827-1921), pasteur et historien français ;
 Édouard Rabaud (1838-1919), son frère, pasteur et historien français ;
 Étienne Rabaud (1868-1956), zoologiste français ;
 Henri Rabaud (1873-1949), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Hippolyte Rabaud (1839-1900), violoncelliste et compositeur français ;
 Jonathan Rabaud (1986-),  joueur français de volley-ball.

Toponyme 

 Rue Abel-Rabaud, voie du  de Paris ;
 Château de Rabaud à Masseret en Corrèze ;
 Château Rabaud-Promis, domaine viticole à Bommes en Gironde ;
 Château Sigalas-Rabaud, domaine viticole situé à Bommes en Gironde.